Moviment Federalista de Bretanya, partit polític de Bretanya (França)
 Monthly Film Bulletin, revista britànica de cinema
 Medal for Bravery, condecoració militar de l'Imperi Austrohongarès